Bela Crkva (Zuid-Banaat), een gemeente in het Servische district Zuid-Banaat
Bela Crkva (Krupanj), een plaats in de Servische gemeente Krupanj